De wereldkampioenschappen wielrennen 2003 werden gehouden in Hamilton, Canada van 7 oktober tot en met 12 oktober. De Spanjaard Igor Astarloa werd de winnaar bij de wegrit van de mannen.

Mannen

Elite

Beloften

Junioren

Vrouwen

Elite

Junioren

Medaillespiegel

2003
Wielrennen in 2003
Wielerwedstrijd in Canada
Sport in Ontario
wielrennen